

Одіно — село, Вікуловський район, Тюменська область
 Одіно — село, Мокроусовський округ, Курганська область
 Одіно — село, Упоровський район, Тюменська область

Див. також 
 Одіна